Eurotatoria är en klass av hjuldjur. Eurotatoria ingår i fylumet hjuldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Hjuldjur
Eurotatoria